Perseverance Island ist der Name der Inseln:
 Perseverance Island (Australien), Australien
 Perseverance Island (Kanada), Kanada
 Perseverance Island (Seychellen), künstliche Insel, Seychellen